

Пальники — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Пальники — присілок, Новоуральський міський округ, Свердловська область